Cassina kan avse:

 Cassina S.p.A., ett italiensk företag,
 Cassina Rizzardi, en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien
 Cassina de' Pecchi, en ort och kommun i storstadsregionen Milano i regionen Lombardiet i Italien
 Cassina Valsassina, en ort och kommun i provinsen Lecco i regionen Lombardiet i Italien
 Igor Cassina, en italiensk gymnast

Se även

 Cassino (olika betydelser)